Ашурко́в — русская фамилия.

Этимология 
В некоторых русских говорах ошурами или ошурками называли остатки. В «акающих» местностях это звучало как «ашуры», «ашурки». Так было принято называть последнего ребёнка. От имен Ашур, Ошур позже возникли фамилии Ашуров, Ашурков, Ошуров, Ошурков. Также возможно восточное происхождение этих фамилий: у персов есть имя Ашур, означающее «десятый». Возможно также западное (французское) происхождение данной фамилии от маршала Ожеро, либо еврейское — от имени Ошер.

Носители фамилии 
 Ашурков, Александр Владимирович — лауреат Государственной премии СССР.
 Ашурков, Вадим Николаевич (1904—1990) — советский историк, краевед, педагог.
 Ашурков, Виталий Иванович — руководитель бригады конторы «Промстальмонтаж», лауреат Сталинской премии.
 Ашурков, Владимир Львович (род. 1972) — российский общественный деятель.
 Ашурков, Иван Андреевич (Феофан; 1947—2020) — епископ Русской православной церкви.
 Ашурков, Никита Егорович (1919—1995) — Герой Советского Союза.

См. также

Примечания